Jacques Ellul ;
 Sharon Ellul-Bonici.

Patronyme maltais